Chinook [činuk] může znamenat:
 Činukové – skupina indiánů
 Chinook (Montana) – město v Montaně, USA
 chinook (vítr) – jméno teplého, suchého, padavého větru typu fénu
 Chinook (program) – program hrající dámu za pomoci umělé inteligence
 Boeing CH-47 Chinook – vrtulník
 Chinook Winds Casino – indiánské kasino